Zbyněk Krompolc (ur. 29 maja 1978 w Čeladnej) – czeski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1993/1994, kiedy zajął 20. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Największym sukcesem tego skoczka jest brązowy medal mistrzostw świata juniorów indywidualnie oraz srebrny drużynowo zdobyte w 1994 w Breitenwang. Brał też udział w mistrzostwach świata w Thunder Bay oraz igrzyskach olimpijskich w Lillehammer, jednak bez sukcesów.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1994  Lillehammer – 29. miejsce (duża skocznia), 36. miejsce (normalna skocznia)
 Drużynowo
 1994  Lillehammer – 7. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1995  Thunder Bay – 55. miejsce (normalna skocznia)

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1994  Breitenwang – brązowy medal
 1995  Gällivare – 11. miejsce
 Drużynowo
 1994  Breitenwang – srebrny medal
 1995  Gällivare – 6. miejsce
 1996  Asiago – 4. miejsce

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 20.
 sezon 1994/1995: 36.

Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów PŚ indywidualnie 
  Courchevel – 17 grudnia 1993 (9. miejsce)
  Liberec – 16 stycznia 1994 (8. miejsce)
  Vikersund – 18 lutego 1995 (4. miejsce)
  Vikersund – 19 lutego 1995 (9. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1993/1994 – 25.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1994/1995: 9.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994 – 63.
 1995 – 6.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Miejsca na podium konkursów LGP 
  Trondheim – 20 sierpnia 1995 (1. miejsce)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy olimpijczycy
Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1978